Körbel (alternative Schreibweisen: Koerbel, Körbl) ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolf Körbel (1902–1969), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker (NSDAP)
 Hans Körbel (1909–1947), deutscher Arzt und Kriegsverbrecher
 Hans-Georg Körbel (* 1948), deutscher Schauspieler
 Josef Körbel (1909–1977), tschechoslowakischer Diplomat, Professor und Autor, siehe Josef Korbel
 Karl-Heinz Körbel (Charly Körbel; * 1954), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Willi Friedrich Koerbel (1910–2000), deutscher Journalist